Kanton Mulhouse-Nord 
Kanton Mulhouse-Sud 
Kanton Mulhouse-Est 
Kanton Mulhouse-Ouest